John Collier (1850–1934), Brits kunstschilder
 John Collier (1884–1968), Amerikaans socioloog, bestuurder en hervormer
 John Henry Collier (1901–1980), Brits-Amerikaanse schrijver